Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2015 для зоны АФК — континентальный турнир по пляжному футболу, который будет проведен с 23 по 28 марта 2015 года в Дохе, Катар. В турнире примут участие 15 команд. Два финалиста и победитель матча за третье место получат право представлять конфедерацию на чемпионате мира 2015.

Это будет вторым разом подряд, когда квалификация чемпионата мира проводится в Дохе. Все матчи будут сыграны на Катара Бич (Katara Beach).

Участвующие команды
Ниже представлены 15 команд примут участие в турнире:

 (Хозяева)

Жеребьевка турнира состоялась 18 февраля 2015 года в Дохе. 15 команд были разделены на три группы по четыре команды и одну группу из трех команд.

Групповая стадия

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Стадия плей-офф
Сетка

Плей-офф за 5-8 места

Полуфиналы за 5-8 места

Матч за 5-е место

Матч за 7-е место

Чемпионский плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Индивидуальные награды

Забитые голы
1 гол

1 автогол

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки
FIFA Beach Soccer World Cup 2015 - AFC Qualifier Qatar, beachsoccer.com
AFC Beach Soccer Championship , the-AFC.com

Чемпионат мира по пляжному футболу 2015